Calabar – miasto w Nigerii.
 Calabar – rzeka w Nigerii.

Zobacz też:
 fasola kalabarska – gatunek rośliny z rodziny bobowatych.